Situsaeur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Situsaeur, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Situsaeur, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar